Progresso kan syfta på:

Geografi

Belize 

 Progresso, Belize, Corozal,

Brasilien 

 Progresso kommun, Rio Grande do Sul,

Guatemala 

 El Progreso (departement),